Список самых больших орудий содержит все типы артиллерии, отсортированный по убыванию калибра. В рамках данной статьи принято разделение на три подгруппы по типу использованного снаряда:

 Каменные ядра. Впервые появились в XIV-XV веках в Европе. Преследуя цель увеличения мощности орудия, калибр оружия вырос от ручного пистолета до бомбарды за несколько десятилетий.

 Чугунные ядра и пули: В XVI веке произошёл переход от каменных ядер и пуль к чугунным.

 Разрывные снаряды: с наступлением индустриализации в оружейной сфере снова произошла революция — появление разрывных снарядов. Закат эпохи артиллерии начался с появлением ракетного оружия, однако орудия большого калибра по прежнему остаются на службе.

Орудия по калибру

Каменные ядра 
Расцвет: с XIV по XV век.

Чугунные ядра 
Расцвет: с XIV по XIX век.

Разрывные снаряды 
Расцвет: с XIX по XX век.

Примечания

Комментарии

Источники 
 
 

Пушки
Списки оружия